André Mattos (ator) — ator e humorista brasileiro
André Mattos (músico) — integrante do grupo Trazendo a Arca
Andre Matos — ex-vocalista da banda Angra

Desambiguações de antropônimos